Guglielmone ist der Nachname der folgenden Personen:

 Robert Guglielmone (* 1945), Bischof
 Walter Guglielmone, uruguayischer Fußballspieler